désigne :

 le xiǎohán (節氣 / « petit froid »), l'une des vingt-quatre périodes solaires des calendriers traditionnels d'Extrême-Orient ;
 Xiaohan (崤函, 崤山 ou Xiáo Shān), une région du Henan en Chine ;
 Xiăo Hán (小寒), une parolière de pop singapourienne.